Brett Lebda (né le  à Buffalo Grove dans l'Illinois aux États-Unis) est un joueur de hockey sur glace professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie 
Il vient de l'université Notre-Dame (Notre Dame Fighting Irish).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || U.S. National Under-18 Team || NAHL || 52 || 11 || 17 || 28 || 56 || - || - || - || - || -
|-
|1998-1999 || U.S. Jr. National Team || USHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1999-2000 || U.S. Jr. National Team || USHL || 22 || 6 || 7 || 13 || 28 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Steel de Chicago || USHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Fighting Irish de Notre Dame || NCAA || 39 || 7 || 19 || 26 || 109 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Fighting Irish de Notre Dame || NCAA || 34 || 6 || 8 || 14 || 54 || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || Fighting Irish de Notre Dame || NCAA || 40 || 7 || 14 || 21 || 48 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Fighting Irish de Notre Dame || NCAA || 39 || 6 || 18 || 24 || 42 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2004-2005 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 80 || 2 || 10 || 12 || 34 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 25 || 4 || 14 || 18 || 42 || 11 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
|2005-2006 || Red Wings de Détroit || LNH || 46 || 3 || 9 || 12 || 20 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2006-2007 || Red Wings de Détroit || LNH || 74 || 5 || 13 || 18 || 61 || 12 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
|2007-2008 || Red Wings de Détroit || LNH || 78 || 3 || 11 || 14 || 48 || 19 || 0 || 2 || 2 || 6
|- 
|2008-2009 || Red Wings de Détroit || LNH || 65 || 6 || 10 || 16 || 48 || 23 || 0 || 6 || 6 || 22
|-
|2009-2010 || Red Wings de Détroit || LNH || 63 || 1 || 7 || 8 || 24 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2010-2011 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH || 41|| 1|| 3|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Falcons de Springfield ||LAH || 26|| 1|| 9|| 10|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Blue Jackets de Columbus ||LNH || 30|| 1|| 3|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013 || IceHogs de Rockford || LAH || 27|| 0|| 11|| 11|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Senators de Binghamton || LAH || 32|| 3|| 15|| 18|| 23|| 3|| 0|| 0|| 0|| 12

| 397 || 20 || 56 || 76 || 229 || 62 || 0 || 10 || 10 || 40

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1982
Naissance en Illinois
Joueur américain de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace du Fighting Irish de Notre Dame
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Senators de Binghamton
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché